Васи́лий Мака́рович Часовски́х (9 декабря 1924 — 25 января 2004) — советский, российский врач-хирург. Народный врач СССР (1985).

Биография 
Родился 9 декабря 1924 года в селе Верх-Камышенка (ныне Краснощековского района Алтайского края) в крестьянской семье. 

В Алтайский край семья Часовских переехала из Воронежской губернии, спасаясь от голода. Кроме Василия в семье были еще дети — три родные сестры и сводные сестра и брат.

Окончил школу-восьмилетку, работал в местном колхозе. В августе 1942 года был призван в РККА. Прошел подготовку в школе младших командиров в Чите и в декабре 1942 года отправлен артиллеристом-наводчиком в 294-й минометный полк 1-го механизированного корпуса Степного фронта.

Впервые участие в боевых действиях принял 3 августа 1943 года на Курской дуге. Был командиром отделения, принимал участие в освобождении Белгорода, Харькова, Белорусской ССР, Варшавы, в форсировании Одера и взятии Берлина. За время войны получил контузию и был ранен в голову. Победу встретил в Берлине в звании старшего сержанта.

После войны окончил водительские курсы, работал шофером санитарной машины. В марте 1947 года демобилизовался, окончил Барнаульскую фельдшерско-акушерскую школу, в 1956 году — лечебный факультет 2-го Московского медицинского института. Получил предложение остаться работать в институте на глазном факультете, но отказался.

По распределению был направлен в Калининскую область, в посёлок Васильевский Мох в качестве хирурга. Для получения врачебной практики также работал врачом «скорой помощи» в областном центре.

В 1957 году женился на ассистентке Римме Михайловне Дроздовой. В 1959 году у них родился сын. В этом же году перешёл в хирургическое отделение больницы № 7 Калинина, а в сентябре следующего года был переведён в областную больницу.

Был назначен заведующим хирургическим отделением Тверской областной клинической больницы. За свою врачебную практику провёл около тысячи успешных полостных операций. Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. В 1988 году участвовал во Всесоюзном съезде врачей.

Стал первым и единственным человеком в области, получившим звание «Народный врач СССР».

В 2001 году из-за ухудшения самочувствия покинул должность начальника отделения и перешёл на должность врача-хирурга-консультанта хирургического отделения. В 2003 году тяжело заболел.

Скончался 25 января 2004 года. Похоронен на кладбище в Дмитро-Черкассах, на Аллее Славы.

Награды и звания 

 Заслуженный врач РСФСР (1978)
 Народный врач СССР (1985)
 Значок «Отличнику здравоохранения» (1970)
 Кандидат медицинских наук
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Красной Звезды (1945)
 Две медали «За отвагу» (1944, 1945)
 Почётный знак «Крест святого Михаила Тверского» (Тверская область) (1999)
 Почётный гражданин Калинина (Твери) (1987)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Галерея ветеранов — биографии участников войны — Международный Объединенный Биографический Центр
 Почётный гражданин Твери Часовских Василий Макарович — Официальный сайт Городской Думы Твери

Хирурги СССР
Выпускники РГМУ
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Почётные граждане Твери
Похороненные на Дмитрово-Черкасском кладбище